Михаи́л Черно́в: Чернов, Михаил Александрович (1891—1938) — советский государственный деятель.
 Чернов, Михаил Григорьевич (1925—1986) — полный кавалер Ордена Славы.
 Чернов, Михаил Макарович (1921—1988) — Герой Советского Союза.
 Чернов, Михаил Михайлович (1879—1938) — советский композитор и музыкальный педагог, профессор (1918).
 Чернов, Михаил Семёнович (род. 1941) — советский и российский музыкант, джазовый саксофонист.